

Niemcy 
1 miasto:
 Glinde – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn
2 dzielnice miasta:
 Glinde – dzielnica Bad Oldesloe
 Glinde – dzielnica Barby